Брейоны (также мадаваски; , ) — субэтническая группа в составе франкоканадского этноса. Численность около 100 тысяч человек. Проживают в основном в округе Мадаваска (графство, Нью-Брансуик) (около 40 тысяч человек), в соседних районах провинции (около 20 тысяч), а также на другом берегу реки Сен-Жан, в США, штат Мэн, округ Арустук (около 40 тысяч). Своей культурно-экономической столицей брейоны считают город Эдмундстон, 94 % населения которого составляют франкофоны. Регион своего расселения по обе стороны границы брейоны в шутку называют республика Мадаваска.

История 
Самосознание брейонов формировались на протяжении конца XVIII — XIX веков. Эндоэтноним имеет неясное происхождение, но, по-видимому, восходит к фр. brayer (деревянный ролик для нанесения краски), так как многие брейоны работали в текстильной промышленности.

Родоначальниками брейонов стали франкоакадцы, небольшая группа которых поселилась в верховьях реки Сен-Жан около 1790 года после того как из прибрежной Акадии их оттеснили волны агрессивно настроенных английских и немецких колонистов (см. Великий переполох).

Позднее, в ходе интенсивной миграции франкоканадцев из перенаселённого аграрного Квебека в промышленно развитые города северо-востока США, часть квебекцев осела на малозаселённых землях приграничья, смешавших с первыми франко-акадскими колонистами и индейцами-микмаками, особенно в районе Эдмундстона. Так появились современные брейоны.

См. также 
 Договор Уэбстера — Ашбертона
 Арустукская война

Примечания

Литература 
 Brayon/the Canadian Oxford Dictionary, Second Edition, Oxford University Press, 2004.

История Канады
Народы Канады
Франкоканадцы